Сан Криспин има више значења:

 Сан Криспин (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Криспин (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику